The Best of Sade — музыкальный сборник британской группы Sade, изданный в 1994 году.

Список композиций

Чарты

Тираж 
Платиновый диск
 4× —  RIAA: 4 000 000
 3× —  CAPIF: 120 000
 2× —  IFPI: 2 000 000
 1× —  NVPI: 60 000,  CRIA: 100 000,  BPI: 300 000

Золотой диск
 2× —  SNEP: 200 000
 1× —  IFPI: 10 000,  IFPI: 15 000,  IFPI: 100 000

Примечания 

Альбомы Sade
Альбомы, сертифицированные как платиновые Канадской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, спродюсированные Робином Милларом